Draconarius — род пауков из семейства воронковых. Насчитывает более 250 видов. Ареал ограничен территорией Старого Света.

Распространение 
Азия. Встречаются, главным образом, в Китае, Юго-Восточной Азии и отдельные виды также отмечены в Пакистане, Таджикистане и Японии.

Описание 
Мелкие пауки подсемейства Coelotinae, длина около 1 см (в фауне Китая от 4 до 13 мм).

Классификация 
Род был впервые выделен в 1999 году Сергеем Владимировичем Овчинниковым (1958—2007).
Описано более 250 видов.

 D. abbreviatus Dankittipakul & Wang, 2003 — Таиланд
 D. absentis Wang, 2003 — Китай
 D. acidentatus (Peng & Yin, 1998) — Китай
 D. acroprocessus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. acutus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. adligansus (Peng & Yin, 1998) — Китай
 D. adnatus Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. agrestis Wang, 2003 — Китай
 D. altissimus (Hu, 2001) — Китай
 D. anceps Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. anthonyi Dankittipakul & Wang, 2003 — Таиланд
 D. annulatus L. Y. Wang, Y. C. Wang, Wu & Zhang, 2021 — Китай
 D. arcuatus (Chen, 1984) — Китай
 D. argenteus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. aspinatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. auriculatus Xu & Li, 2006 — Китай
 D. auriformis Xu & Li, 2007 — Китай
 D. australis Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. bannaensis Liu & Li, 2010 — Китай
 D. baronii (Brignoli, 1978) — Бутан
 D. baxiantaiensis Wang, 2003 — Китай
 D. beloniforis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. bifarius Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. bituberculatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. bounnami Wang & Jäger, 2008 — Лаос
 D. brachialis Xu & Li, 2007 — Китай
 D. brevikarenos Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. brunneus (Hu & Li, 1987) — Китай
 D. budanlaensis  Zhao & S. Q. Li, 2019 — Китай
 D. calcariformis (Wang, 1994) — Китай
 D. cangshanensis Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. capitellus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. carinatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. catillus Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. cavernalis (Huang, Peng & Li, 2002) — Китай
 D. cavus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. chaiqiaoensis (Zhang, Peng & Kim, 1997) — Китай
 D. cheni (Platnick, 1989) — Китай
 D. chuandian Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. clavellatus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. cochleariformis Liu & Li, 2009 — Китай
 D. colubrinus Zhang, Zhu & Song, 2002 — Китай
 D. communis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. complanatus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. condocephalus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. confusus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. contiguus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. coreanus (Paik & Yaginuma, 1969) — Korea, Япония
 D. cucphuongensis Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. cucullatus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. curiosus Wang, 2003 — Китай
 D. curvabilis Wang & Jäger, 2007 — Китай
 D. curvus Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. cylindratus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. dapaensis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. davidi (Schenkel, 1963) — Китай
 D. denisi (Schenkel, 1963) — Китай
 D. dialeptus Okumura, 2013 — Япония
 D. digituliscaput Chen, Zhu & Kim, 2008 — Китай
 D. digitusiformis (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. disgregus Wang, 2003 — Китай
 D. dissitus Wang, 2003 — Китай
 D. distinctus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. dorsicephalus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. dorsiprocessus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. drepanoides Jiang & Chen, 2015 — Китай
 D. dubius Wang, 2003 — Китай
 D. duplus Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. elatus Dankittipakul & Wang, 2004 — Таиланд
 D. ellipticus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. episomos Wang, 2003 — Китай
 D. euryembolus Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. exiguus Liu & Li, 2010 — Китай
 D. expansus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. flos Wang & Jäger, 2007 — Китай
 D. gigas Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. globulatus Chami-Kranon, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. gorkhaensis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. griswoldi Wang, 2003 — Китай
 D. guizhouensis (Peng, Li & Huang, 2002) — Китай
 D. guoi Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. gurkha (Brignoli, 1976) — Непал
 D. gyriniformis (Wang & Zhu, 1991) — Китай
 D. hallaensis Kim & Lee, 2007 — Korea
 D. hangzhouensis (Chen, 1984) — Китай
 D. hanoiensis Wang & Jäger, 2008 — Вьетнам
 D. haopingensis Wang, 2003 — Китай
 D. harduarae (Biswas & Roy, 2008) — Индия
 D. hengshanensis (Tang & Yin, 2003) — Китай
 D. himalayaensis (Hu, 2001) — Китай
 D. hui (Dankittipakul & Wang, 2003) — Китай
 D. huizhunesis (Wang & Xu, 1988) — Китай
 D. huongsonensis Wang & Jäger, 2008 — Вьетнам
 D. immensus Xu & Li, 2006 — Китай
 D. indistinctus (Xu & Li, 2006) — Китай
 D. infulatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. inthanonensis Dankittipakul & Wang, 2003 — Таиланд
 D. jiafu Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. jiangyongensis (Peng, Gong & Kim, 1996) — Китай
 D. joshimath Quasin, Siliwal & Uniyal, 2017 — Индия
 D. kavanaughi Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. kayasanensis (Paik, 1972) — Корея
 D. labiatus (Wang & Ono, 1998) — Тайвань
 D. latellai Marusik & Ballarin, 2011 — Пакистан
 D. lateralis Dankittipakul & Wang, 2004 — Таиланд
 D. laticavus Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. latidens Wang & Jäger, 2008 — Лаос
 D. latiforus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. latisectus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. levyi Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. lhasa Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. lini Liu & Li, 2009 — Китай
 D. linxiaensis Wang, 2003 — Китай
 D. linzhiensis (Hu, 2001) — Китай
 D. longissimus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. longlingensis Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. lunularis Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. lutulentus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. magicus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. magnarcuatus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. magniceps (Schenkel, 1936) — Китай
 D. manus Wang & Zhang, 2018 — Китай
 D. medogensis Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. meganiger Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. microcoelotes Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. mikrommatos Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. molluscus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. monticola Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. montis Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. multidentatus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. mupingensis Xu & Li, 2006 — Китай
 D. nanyuensis (Peng & Yin, 1998) — Китай
 D. naranensis Ovtchinnikov, 2005 — Пакистан
 D. nathiagalicus  Zamani, 2021 — Пакистан

 D. neixiangensis (Hu, Wang & Wang, 1991) — Китай
 D. nudulus Wang, 2003 — Китай
 D. olorinus Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. orbiculatus Zhu, Wang & Zhang, 2017 — Китай
 D. ornatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. ovillus Xu & Li, 2007 — Китай
 D. pakistanicus Ovtchinnikov, 2005 — Пакистан
 D. panchtharensis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. papai Chami-Kranon, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. papillatus Xu & Li, 2006 — Китай
 D. paracidentatus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. paraepisomos Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. paralateralis Dankittipakul & Wang, 2004 — Таиланд
 D. paralleloides Jiang, Chen & Zhang, 2018 — Китай
 D. parallelus Liu & Li, 2009 — Китай
 D. paralutulentus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. paraspiralis Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. paraterebratus Wang, 2003 — Китай
 D. paratrifasciatus Wang & Jäger, 2007 — Китай
 D. penicillatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. peregrinus Xie & Chen, 2011 — Китай
 D. phuhin Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. phulchokiensis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. pictus (Hu, 2001) — Китай
 D. pinguis Jiang, Chen & Zhang, 2018 — Китай
 D. pollex Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. postremus Wang & Jäger, 2008 — Лаос
 D. potanini (Schenkel, 1963) — Китай
 D. prolixus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. promontorioides Dankittipakul & Wang, 2008 — Таиланд
 D. promontorius Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. pseudoagrestis Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. pseudoclavellatus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. pseudocoreanus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. pseudodissitus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. pseudogurkha Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. pseudolateralis Dankittipakul & Wang, 2004 — Таиланд
 D. pseudomeganiger Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. pseudopumilus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. pseudospiralis Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. pseudowuermlii Wang, 2003 — Китай
 D. pumilus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. qingzangensis (Hu, 2001) — Китай
 D. quattour Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. renalis Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. retrotubularis Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. rimatus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. rotulus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. rotundus Wang, 2003 — Китай
 D. rufulus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. sacculus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. schawalleri Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. schenkeli (Brignoli, 1978) — Бутан
 D. schwendingeri Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. semicircularis Liu & Li, 2009 — Китай
 D. semicirculus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. seorsus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. siamensis Dankittipakul & Wang, 2003 — Таиланд
 D. sichuanensis Wang & Jäger, 2007 — Китай
 D. silva Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. silvicola Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. simplicidens Wang, 2003 — Китай
 D. simplicifolis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. singulatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. songi Wang & Jäger, 2008 — Лаос
 D. specialis Xu & Li, 2007 — Китай
 D. spinosus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. spiralis Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. spirallus Xu & Li, 2007 — Китай
 D. stemmleri (Brignoli, 1978) — Бутан
 D. streptus (Zhu & Wang, 1994) — Китай
 D. striolatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. strophadatus (Zhu & Wang, 1991) — Китай
 D. subabsentis Xu & Li, 2008 — Китай
 D. subaspinatus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. subconfusus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. subdissitus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. subepisomos Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. sublutulentus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. subrotundus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. subterebratus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. subtitanus (Hu, 1992) — Китай
 D. subulatus Dankittipakul & Wang, 2003 — Таиланд
 D. suttisani Dankittipakul & Wang, 2008 — Таиланд
 D. syzygiatus (Zhu & Wang, 1994) — Китай
 D. tabularis Wang & Jäger, 2008 — Лаос
 D. tabulatus Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. taihangensis Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. tamdaoensis Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. tangi Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. taplejungensis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. tensus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. tentus Dankittipakul, Sonthichai & Wang, 2006 — Таиланд
 D. terebratus (Peng & Wang, 1997) — Китай
 D. testudinatus Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. tianlin Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. tiantangensis Xie & Chen, 2011 — Китай
 D. tibetensis Wang, 2003 — Китай
 D. tinjuraensis Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. tongi Xu & Li, 2007 — Китай
 D. transparens Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. transversus Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. triatus (Zhu & Wang, 1994) — Китай
 D. tridens Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. trifasciatus (Wang & Zhu, 1991) — Китай
 D. trinus Wang & Jäger, 2007 — Китай
 D. tritos Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. tryblionatus (Wang & Zhu, 1991) — Китай
 D. tubercularis Xu & Li, 2007 — Китай
 D. turriformis Liu & Li, 2010 — Китай
 D. uncinatus (Wang, Yin, Peng & Xie, 1990) — Китай
 D. ventrifurcatus Xu & Li, 2008 — Китай
 D. venustus Ovtchinnikov, 1999 — Таджикистан
 D. verrucifer Okumura, 2013 — Япония
 D. volubilis Liu, Li & Pham, 2010 — Вьетнам
 D. volutobursarius Wang & Martens, 2009 — Непал
 D. wenzhouensis (Chen, 1984) — Китай
 D. wolongensis Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. wrasei Wang & Jäger, 2010 — Китай
 D. wudangensis (Chen & Zhao, 1997) — Китай
 D. wuermlii (Brignoli, 1978) — Бутан, Непал
 D. wugeshanensis (Zhang, Yin & Kim, 2000) — Китай
 D. xishuiensis Zhang, Zhu & Wang, 2017 — Китай
 D. xuae Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. yadongensis (Hu & Li, 1987) — Китай, Непал
 D. yani Wang, Griswold & Miller, 2010 — Китай
 D. yichengensis Wang, 2003 — Китай
 D. zonalis Xu & Li, 2008 — Китай

Примечания

Литература 
 
 
  [published in Nov. 2017, not in Jan. 2018 as mentioned in the book]

Ссылки 
 
 
Роды паукообразных
Воронковые пауки